Идеа́льное — философская категория, противоположность материального.
Идеальное в идеалистической традиции понимается как самостоятельное нематериальное начало, существующее вне пространства и времени (дух, идеи). Идеальное в материалистической традиции понимается как отражение в сознании внешнего мира, субъективный образ объективной реальности. В марксизме трактуется как отражение внешнего мира в формах сознания и деятельности человека как общественного существа, продукт и форма социальной практики (в отличие от простого продукта пассивного индивидуального созерцания).

Синтетическая теория идеального Д. В. Пивоварова 

Идеальное — философская категория, обозначающая характерные свойства эйдосов, идей, идеалов и идолов.

Важнейшие из этих свойств:
 непротяжённость и невещественность
 содержательное сходство образа и сопряжённого с ним предмета
 способность образа становиться единицей субъективного мира человека и информировать его об объективных сущностях и явлениях.

См. также 
 Диалектическая логика
 Идеал
 Идеализм
 Идея

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Философские термины
Онтология